Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Toray Pan Pacific Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který v úvodním kole vyřadila srbsko-slovinská třetí nasazená dvojice Jelena Jankovićová a Katarina Srebotniková.

Soutěž čtyřhry vyhrál zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Sania Mirzaová, když ve finále zdolal tchajwansko-americkou dvojici Čan Chao-čching a Liezel Huberová po rovnocenném zisku prvních dvou sad 4–6 a 6–0, až v supertiebreaku nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [11–9].

Mirzaová si připsala čtvrtý deblový triumf sezóny a celkově osmnáctý kariérní. Pro Blackovou výhra znamenala druhý titul v roce 2013 a úhrnem padesáté šesté turnajové vítězství na okruhu WTA Tour ve čtyřhře. Společně obě hráčky získaly první titul a druhý ihned následující týden na pekingském China Open.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Pan Pacific Open
WTA Tour 2013
Tenis v Japonsku v roce 2013